Бельгійська футбольна Жупіле Про Ліга 2018—2019  — 116-ий сезон чемпіонату Бельгії з футболу. Титул чемпіона здобув Генк.

Інформація про команди

Стадіони

Регулярний чемпіонат

Турнірна таблиця

Результати матчів

Тур за туром 

Оновлено після матчів, зіграних 17 березня 2019.

Лідери чемпіонату

Плей-оф до Ліги Європи УЄФА

Група A

Група B

Фінальна стадія

1/2 фіналу 

| colspan="3" style="background: #FCC; text-align: center;" | 22 травня 2019

|}

Фінал 

| colspan="3" style="background: #FCC; text-align: center;" | 26 травня 2019

|}

Плей-оф до Ліги чемпіонів

Статистика

Найкращі бомбардири 

Оновлено після матчів, зіграних 17 березня 2019.

Хет-трики 

Оновлено після матчів, зіграних 19 травня 2019.

Примітки

Посилання 
    Офіційний сайт Бельгійської футбольної асоціації 
 Про Ліга на soccerway 

2018–2019
Бельгія
Бельгія
2018 у бельгійському спорті
2019 у бельгійському спорті